Rindenkäfer steht für:
Schwarzroter Rindenkäfer
Flacher Rindenkäfer